Alfred Taylor può riferirsi a:
 Alfred Alexander Taylor (1848-1931) – governore del Tennessee dal 1921 to 1923
 Alfred Taylor Howard (1868) – cardinale eletto nel 1913
 Alfred Edward Taylor (1869-1945) – filosofo idealista britannico
 Alfred Taylor, amico di Alfred Douglas coinvolto nel processo a Oscar Wilde
 Alfred Taylor – tennista britannico
 Alfred Taylor - lottatore britannico